Joh – cognome coreano
 JOH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port St Johns (Sudafrica)